Barbet peut faire référence à :

Faunes
 Un barbet est un chien d'eau, ancêtre du caniche.
 Un barbet est un poisson.

Patronyme
Le patronyme Barbet est une variante de Barbé.

 Famille Barbet de Jouy (voir article principal : Famille Barbet de Jouy) ;
 Jean Barbet (1591-1654), architecte du roi Louis XII ;
 Jacques-Juste Barbet de Jouy (1787-1849], industriel français ;
 Henry Barbet (1789-1875), industriel et homme politique français, frère du précédent ;
 Auguste Barbet (1791-1872), industriel, financier et économiste français, frère des précédents ;
 Henry Barbet de Jouy (1812-1896), archéologue français, historien d'art et conservateur du musée du Louvre, fils de Jacques-Juste ;
 Louis-Alexandre Barbet (1850-1931), ingénieur français ;
 Alix Barbet (1940-), archéologue française ;
 Henry Barbet (1789-1875), maire de Rouen ;
 la famille Barbet de Jouy, issue de son frère ;
 Lucien Barbet (Lucien-Alexandre Barbet) (1852-1937), architecte départemental des Alpes-Maritimes ;
 Marc Barbet (1914-1990), vice-président du Conseil d'État de 1981 à 1982 ;
  ;
 Pierre Barbet (12?-1298), le 60e archevêque de Reims, de 1274 à 1298 ;
  Pierre Barbet (de son vrai nom Claude Avice) (1925-1995), écrivain français ;
  Pierre Barbet (1884–1961), médecin français ; 
 Raymond Barbet (1902-1978), homme politique français, membre du Parti communiste français ;
 Vincent-René Barbet du Bertrand (1770-1852), homme de lettres français ;
 Virginie Barbet (1824-1883), militante anarchiste, écrivaine et féministe.

Prénom

Fiction 
 Barbet est le nom d'un personnage normand présent dans la Comédie humaine d’Honoré de Balzac.

Autre 
 Un barbet est un acteur du barbétisme, mouvement d'opposition à l’intégration du comté de Nice à la France révolutionnaire né en 1793.

Voir aussi